

Мангеттен-Біч — місто, штат Каліфорнія
 Мангеттен-Біч — місто, штат Міннесота